Ленино (кутан колхоза им. Ленина) — кутан Рутульского района Дагестана. Подчиняется Кальялскому сельскому поселению.

Географическое положение 
Расположен на территории Бабаюртовского района, в 24 км к юго-востоку от села Бабаюрт.

История 
Образован на землях отгонного животноводства.

Примечания 

Населённые пункты Рутульского района
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина